Miejscowości w USA:
 Elmdale – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Chase
 Elmdale – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison
Gminy w USA:
 Elmdale (ang. Elmdale Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison
 Elmdale (ang. Elmdale Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward